Amerikai Egyesült Államok
 Kerens (Nyugat-Virginia)
 Kerens (Texas)